Рамон Матео (, род. 23 июня 1958) — доминиканский шахматист, 1-й гроссмейстер (2008) страны.

Многократный чемпион Доминиканской Республики (1979, 1986, 2000, 2002, 2003, 2004 и 2010).

В составе национальной сборной участник 10-и Олимпиад (1978—1988, 2002—2008).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Рамона Матео на шахматных олимпиадах

Шахматисты Доминиканской Республики